

Toponymie
Le Châble, chef-lieu de la commune de Bagnes, dans le canton du Valais, en Suisse
Le Chable Beaumont, commune du département de la Haute-Savoie, France
Chable, localité à Alençon, département de l'Orne, en France
le Nant du Châble, ruisseau dans la commune de Pers-Jussy, département de la Haute-Savoie, France

Anthroponymie
Chable nom de famille (par exemple dans le Canton de Sainte-Livrade-sur-Lot en 1880)
Charlotte Chable (1994-), skieuse alpine suisse
, producteur et DJ australien

Autres significations
Chable, autre nom pour Chablis